Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию () — ежегодный турнир по фигурному катанию, проводимый под эгидой Международного союза конькобежцев. Задумывался как аналог чемпионата Европы для неевропейских стран. Первые соревнования прошли в 1999 году. Спортсмены выступают в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Четыре континента в названии — Америка, Азия, Африка и Океания.

Квалификация 
«Четыре континента» являются одним из самых значимых и статусных турниров по фигурному катанию. В чемпионате принимают участие фигуристы из неевропейских стран, национальные федерации которых являются членами Международного союза конькобежцев (ИСУ). Каждая страна заявляет до трёх фигуристов (пар) в каждой из дисциплин, при условии выполнения ими необходимой технической оценки на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата. Всем спортсменам должно быть не менее пятнадцати лет на 1 июля предшествующего года.

По состоянию на 2020 год спортсменов на чемпионат четырёх континентов могла направлять тридцать одна федерация-член ИСУ: Австралия, Аргентина, Бразилия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Киргизия, ​Китай, Тайвань (Китайский Тайбэй), Малайзия, Марокко, Мексика, Новая Зеландия, ОАЭ, Перу, Северная Корея, Сингапур, США, Монголия, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Филиппины, Чили, ЮАР, Южная Корея, Япония.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Результаты 1999
 Результаты 2000
 Результаты 2001
 Результаты 2002
 Результаты 2003
 Результаты 2004
 Результаты 2005
 Результаты 2006
 Результаты 2007
 Результаты 2008
 Результаты 2009
 Результаты 2010
 Результаты 2011
 Результаты 2012
 Результаты 2013
 Результаты 2014
 Результаты 2015
 Результаты 2016
 Результаты 2017
 Результаты 2018
 Результаты 2019
 Результаты 2020
 Результаты 2022
 Результаты 2023